Leptomastidea är ett släkte av steklar som beskrevs av Mercet 1916. Leptomastidea ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Leptomastidea